Балті — етнічна група тибетського походження.
 Б'янка Балті (італ. Bianca Balti; нар. 19 березня 1984, Лоді, Ломбардія, Італія) — італійська модель.